Сергей Павлович Веселовский (14 января 1878, село Блазново, Нерехтский уезд, Костромская губерния — 9 февраля 1946, Иваново) — российский преподаватель, поэт.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил трёхклассное городское училище в городе Плёсе Костромской губернии, Костромское духовное училище, Костромскую духовную семинарию (1899) и Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1903).

Служащий по Министерству народного просвещения в Киеве, затем преподаватель русского языка в Екатеринбургском духовном училище, преподаватель латинского языка в Екатеринбургской женской гимназии и преподаватель гражданской истории в художественно-промышленной школе, коллежский асессор (1904).

Преподаватель латинского языка и член правления в Липецком духовном училище (1906), надворный советник (1908).

Воспитатель пансиона при Тульской классической мужской гимназии (1909), преподаватель в ней и председатель педсовета 2-й женской гимназии (1910).

Инспектор и преподаватель словесности и логики в Александровской гимназии города Серпухова Московской губернии (1911).

В местных газетах публиковал стихи под псевдонимом «Недоля».

Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени (1913).

Директор мужской гимназии в городе Сапожке Рязанской губернии (1916), председатель её педсовета и 2-го экстренного епархиального съезда, делегат Всероссийского съезда духовенства и мирян (1917).

Член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как мирянин от Рязанской епархии, член II, VI, XIII отделов, участвовал в 1-й сессии, в ноябре 1917 года сложил полномочия.

В мае 1918 году один из организаторов антибольшевистского мятежа и член исполнительного комитета в Сапожке, затем заведующий секцией информации и пропаганды идей Единой трудовой советской школы при школьном подотделе Тульского губоно.

В 1919 году вернулся в Сапожок, инструктор-культурник при Сапожковском Рязгубсоюзе потребительных обществ.

С 1921 года преподаватель в школе 2-й ступени при Плёсском сельскохозяйственном техникуме.

С 1925 года контролёр при Губфине.

С 1927 года преподаватель на рабфаках города Иваново, в том числе педагогическом и сельскохозяйственном. С середины 1930-х годов профуполномоченный месткома при последнем.

Жена — Мария Митрофановна, двое детей, в том числе Владимир.

Похоронен на Сосневском (Сажевом) кладбище в Иванове.

Сочинения 
 Оценка религиозно-нравственных воззрений Н. В. Гоголя с точки зрения нравоучения Православной Церкви; Воспоминания о КДА // ИР НБУВ. Ф. 304. Д. 1759; Ф. 175. Д. 1285. Л. 1-2 об.
 Смета прихода и расхода Липецкого училища; О недостатке эстетического развития в современной духовной школе // Тамбовские епархиальные ведомости. 1908. № 18.
 Была ли у нас вера в революцию?; С Церковного Собора; Из впечатлений на Всеславянском совещании; Торжественное молебствие пред ракой св. Патриарха Гермогена // Голос свободной Церкви. 1917. № 92, 129, 135, 139.

Литература 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Отд. 1. Ст. 5. Д. 285; Ф. 802. Оп. 10. 1909. Д. 403; НИОР РГБ. Ф. 683. К. 1. Ед. хр. 8. Л. 37-40.
 Тамбовские епархиальные ведомости. 1908. № 49; 1909. № 1. С. 279; № 41. С. 648.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1917 год. С. 365.
 Голос свободной Церкви. 1917. 9 августа. № 80. С. 4; № 89. С. 4; 1918. № 27. С. 4.
 Рогозный П. Церковная революция 1917 года. СПб., 2008. С. 188—195.
 Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии. Т. 2. К., 2015.

Выпускники Киевской духовной академии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Выпускники Костромского духовного училища
Выпускники Костромской духовной семинарии
Преподаватели Свердловского художественного училища
Похороненные на Сосневском кладбище